Fünf Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Diadem.

 HMS Diadem (1782), ein Linienschiff dritter Klasse mit 64 Kanonen, die 1782 vom Stapel lief. Sie wurde 1798 zum Truppentransporter umgebaut und 1832 abgewrackt.
 HMS Diadem (1801), eine Sloop mit 14 Kanonen, die 1801 gekauft wurde, 1802 in HMS Falcon umgetauft und 1816 verkauft wurde.
 HMS Diadem (1856), eine hölzerne Fregatte mit Schraubenantrieb, die 1856 vom Stapel lief  1875 verkauft wurde.
 HMS Diadem (1896), ein Panzerdeckkreuzer der Diadem-Klasse, die 1896 vom Stapel lief und 1921 verkauft wurde.
 HMS Diadem (84) war ein Leichter Kreuzer der Dido-Klasse, der 1942 vom Stapel lief. Sie wurde 1956 an die pakistanische Marine verkauft, 1957 in Babur und 1982 in Jahangir umgetauft. 1985 wurde sie endgültig außer Dienst gestellt.

Diadem